Klapmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Klapmeier (* 1958), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur, siehe Brüder Klapmeier
 Arnold Klapmeier (1574–1604), deutscher Staatsrechtler und Hochschullehrer
 Dale Klapmeier (* 1961), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur, siehe Brüder Klapmeier